Todorowa oder Todotova,  ist der bulgarische Familienname folgender Personen:

 Eliza Todorowa (* 1977), bulgarische Musikerin
 Krisija Todorowa (* 2004), bulgarische Sängerin
 Maria Todorova (* 1949), bulgarische Historikerin
 Milena Todorowa (* 1998), bulgarische Biathletin
 Mira Todorowa (* 1994), bulgarische Volleyballspielerin
 Polina Todorowa (* 1997), bulgarische Mittelstreckenläuferin
 Rita Todorowa (* 1958), bulgarische Ruderin

Siehe auch:
 Todorow